Nom antic de Napata, vegeu: Núbia
 Karoi (Mewar), tikhana de Mewar